Дронова — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Дронова, Анастасия Дмитриевна (род. 2000) — российская футболистка.
 Дронова, Анна Васильевна (род. 1940) — советский и украинский промышленный деятель.
 Дронова, Лидия Егоровна — лауреат Государственной премии СССР (1983).
 Дронова, Любовь Петровна (род. 1950) — лингвист, доктор филологических наук.
 Дронова, Мария Александровна — депутат Верховного совета СССР 8-го созыва.
 Дронова, Нинель Карловна (род. 1938) — советская и российская фигуристка и тренер.
 Дронова, Нона Дмитриевна (род. 1960) — ювелир, доктор технических наук.
 Дронова, Раиса Владимировна — лауреат Государственной премии СССР (1987).
 Дронова, Татьяна Дмитриевна (род. 2000) — российская футболистка.

Топоним 
 Дронова — село в Карачевском районе Брянской области.
 Дронова — деревня в Заводоуковском районе Тюменской области.

См. также 
 Дронов